Шами́ль Ге́нтович Абдурахи́мов (род. 2 сентября 1981 года, Махачкала) — российский боец смешанного стиля, выступающий в тяжёлой весовой категории (свыше 93 кг). Пятикратный чемпион России по ушу-саньда. 
Занимает 14 строчку официального рейтинга UFC в тяжёлом весе

Карьера 
В смешанных единоборствах одержал 20 побед и потерпел 8 поражений.

Титулы и достижения 
Победитель Гран-при Abu Dhabi Fighting Championship в открытом весе (2011).

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|20-8
| Джейлтон Алмейда 
|TKO (удары)
|UFC 283
|
|align=center|2
|align=center|2:56
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|20-7
| Сергей Павлович
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Волков vs. Аспиналл
|
|align=center|1
|align=center|4:03
|Лондон, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|20-6
| Крис Докас
|TKO (удары руками и локтями)
|UFC 266: Волкановски vs Ортега
|
|align=center|2
|align=center|1:23
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|20-5
| Кёртис Блейдс
|TKO (удары руками)
|UFC 242
|
|align=center|2
|align=center|2:22
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|20-4
| Марчин Тыбура
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik
|
|align=center|2
|align=center|3:15
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-4
| Андрей Орловский
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Hunt vs. Oleinik
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-4
| Чейз Шерман
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum
|
|align=center|1
|align=center|2:40
|Шанхай, Китай
|
|-
|Поражение
|align=center|17-4
| Деррик Льюис
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Lewis vs. Abdurakhimov
|
|align=center|4
|align=center|3:42
|Олбани, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-3
| Уолт Харрис
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Портленд , США
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
| Энтони Хэмилтон
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Cerrone vs. Oliveira
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Питтсбург, США
|
|-
|Поражение
|align=center|15-3
| Тимоти Джонсон
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Mendes vs. Lamas
|
|align=center|1
|align=center|4:57
|Фэрфакс, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-2
| Кенни Гарнер
|Единогласное решение 
|M-1 Challenge 49 - Battle in the Mountains
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ингушетия, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
| Нил Гроув
|Единогласное решение 
|Tech-Krep Fighting Championship - Southern Front 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
| Джерри Отто
|Сдача (болевой прием)
|ProFC - ProFC 40
|
|align=center|1
|align=center|1:46
|Волгоград, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|12-2
| Тони Лопес
|Сдача (удушение)
|WUFC - Challenge of Champions
|
|align=center|3
|align=center|1:54
|Махачкала, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
| Маркос Оливейра
|TKO (удары руками)
|ADFC - Round 3
|
|align=center|1
|align=center|1:42
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
| Сокуджу
|TKO (удары руками)
|ADFC - Round 2
|
|align=center|3
|align=center|2:17
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Джефф Монсон
|Единогласное решение 
|ADFC - Battle of the Champions
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Шамиль Абдулмуслимов
|TKO (удары руками)
|ProFC - Commonwealth Cup
|
|align=center|1
|align=center|1:41
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Михаил Руцкий
|Сдача (армбар)
|ProFC - Pride & Honour
|
|align=center|1
|align=center|1:39
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Побед
|align=center|7-1
| Бага Агаев
|Единогласное решение 
|ProFC - Union Nation Cup 4
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|6-1
| Тиагу Сантус
|Единогласное решение
|Union of Veterans of Sport - Mayor's Cup 2009
|
|align=center|3
|align=center|3:00
|Новосибирск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Роман Савочка
|TKO (удары руками)
|ProFC - Union Nation Cup 2
|
|align=center|2
|align=center|1:47
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Роман Мирзоян
|Сдача (армбар)
|ProFC - Union Nation Cup 1
|
|align=center|1
|align=center|3:30
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Виталий Яловенко
|KO (удар)
|ProFC - King of The Night 2
|
|align=center|1
|align=center|1:39
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Антэ Малькович
|TKO (удары руками)
|ProFC - Russia vs. Europe
|
|align=center|1
|align=center|1:17
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Габриэль Гарсия
|TKO (удары руками)
|fightFORCE — Day of Anger
|
|align=center|1
|align=center|0:57
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Владимир Кученко
|Сдача (кимура)
|fightFORCE — Russia vs. The World
|
|align=center|1
|align=center|1:34
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств России
Мастера ушу России
Бойцы смешанных единоборств Дагестана